Zachariä ou Zachariae, qui se traduit en français par , peut faire référence à des noms de lieux ou de famille

Toponymes
Zachariae, village de la commune de Siedenbrünzow dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (Allemagne)

Noms de famille
Friedrich Wilhelm Conrad Zachariä (1798-1869), homme politique anhaltais
Heinrich Albert Zachariä (1806-1875), juriste allemand
Justus Friedrich Wilhelm Zachariae (1726-1777), poète et compositeur allemand
Karl Salomo Zachariä (1769-1843), juriste allemand 
Karl Eduard Zachariae von Lingenthal (1812-1894), historien allemand